Fußball-Bundesliga 2017/2018 var den 55:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 18 augusti 2017–12 maj 2018.

Regerande mästaren Bayern München blev historiska då man som första lag i historien vann en 6:e rak titel i den högsta tyska fotbollsserien. Seriesegern var klar då man skaffat sig 20 poängs ledning före tvåan Schalke 04 med 5 omgångar kvar att spela.

Lag

Arenor och städer

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Hat-trickligan

Källor 
 Officiell hemsida

Noter 

2017 i Tyskland
2018 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018